Pall kan syfta på följande:

 Pall, enkel sittmöbel utan arm- och ryggstöd
 Pall (vattendrag), vattendrag i Luxemburg
 Pall (ö), ö i Åboland, Finland